

Geografia 
Santo Janni – monte in provincia di Cosenza (1100 metri)

Persone 
Antonio Janni – calciatore e allenatore italiano (1904-1987)
Ettore Janni – giornalista a scrittore italiano (1875-1956)
Guglielmo Janni – pittore italiano (1892-1958)
Joseph Janni – regista britannico (1916-1994)